Oliver! ist der englische Originaltitel
 eines Musicals des britischen Komponisten Lionel Bart aus dem Jahr 1960, siehe Oliver! (Musical)
 einer gleichnamigen Verfilmung dieses Musicals von Carol Reed aus dem Jahr 1968, siehe Oliver (Film)